Slovo Suri má více významů:
 Suri (jméno) – ženské křestní jméno
 Suri (služba) – internetová služba zaměřující se na rodinné finance

v geografii
 Suri (Indie) – hlavní město západobengálského distriktu Birbhum (někdy také Siuri)
 Suri (Cajuata) – část Municipio Cajuata v Bolívii
 Suri (hora) – hora v Peru (5400 m)

příjmení 
 Batram Suri (* 1972) – fotbalista ze Šalomounových ostrovů
 George Suri (* 1982) – fotbalista ze Šalomounových ostrovů
 Lalit Suri (1946–2006) – indický podnikatel
 Manil Suri (* 1959) – americký spisovatel a profesor matematiky indického původu
 Reto Suri (* 1989) – švýcarský lední hokejista

Ženská jména
Jména perského původu
Ženská jména indického původu